Ири́на Ро́бертовна Бочкарёва (урождённая Ту́рова, в последнее время носила фамилию Мордо́вцева; 14 мая 1935, Ленинград — 8 февраля 2012) — советская легкоатлетка.

Заслуженный мастер спорта России (199.). Выступала за Москву — спортивное общество «Динамо».

Чемпионка Европы 1954 в беге на 100 м и эстафете 4×100 м, серебряный призёр в беге на 200 м. Рекордсменка мира в беге на 60 м (1961) и эстафете 4×100 м (1953, 1956).

Биография 
Ирина — дочь знаменитых легкоатлетов 1930-х годов Роберта Люлько и Галины Туровой — тренировалась под руководством своей матери. В 16 лет Ирина впервые стала призёром чемпионата СССР, в 18 лет — чемпионкой СССР и рекордсменкой мира в эстафете, в 19 лет добилась самого большого успеха в карьере, став двукратной чемпионкой Европы. С 1956 года выступала под фамилией Бочкарёва.

Умерла в 2012 году; похоронена на Новодевичьем кладбище в колумбарии.

Сын — Пётр (р. 1967) — чемпион Европы в помещении 1992 и 1994 в прыжках с шестом.

Спортивные достижения 

 Рекорды СССР
 бег на 60 м       7,2      РМ     28.08.1961   Москва

 бег на 100 м       11,6              8.05.1954   Ленинград

 Рекорды мира в эстафете
 4×100 м            45,6      20.09.1953   Будапешт       сб. СССР: В. Калашникова, З. Сафронова, И. Турова, Н. Двалишвили (Хныкина)
                    45,2      27.07.1956   Киев           сб. СССР: В. Крепкина (Калашникова), О. Кошелева, М. Иткина, И. Бочкарёва

Примечания

Литература, ссылки

Спортивные результаты 
 
 
 

Бегуны на короткие дистанции СССР
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Похороненные на Новодевичьем кладбище